Reino de Córdoba puede referirse a:

Taifa de Córdoba, reino andalusí del siglo XI organizado a modo de república por la dinastía chahwar; o
Reino de Córdoba (Corona de Castilla), jurisdicción territorial de la Corona de Castilla desde el siglo XIII hasta 1833.